Atenea puede referirse a:

Antigüedad 
 Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa en la mitología griega.

Revistas 
 Atenea, revista chilena acerca de cultura.
 Atenea, revista española acerca de seguridad y defensa.

Astronomía 
 (881) Athene, un asteroide del cinturón de asteroides.

Ficción 
 Atenea, personaje de DC Comics basado en la diosa griega.
 Atenea, personaje de Marvel Comics basado en la diosa griega.

Véase también 
 Athena